Henning Jensen kan syfta på flera personer, bland andra:

 Henning Jensen (författare) - dansk författare.
 Henning Jensen (skådespelare) – dansk skådespelare.
 Henning Jensen (fotbollsspelare) – dansk fotbollsspelare.
 Henning Munk Jensen – dansk fotbollsspelare.
 Henning Jensen (arkitekt) - dansk arkitekt